Lista 185 gmin w departamencie Dolina Oise we Francji.

(CAM) Communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency, utworzone w 2002.
(CAS) Communauté d’agglomération Val de France, utworzone w 2002.
(CAF) Communauté d’agglomération Val et Forêt, utworzone w 2004.
(CACP) Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, utworzone w 2004.

Gminy we Francji